Mohamed Abdullah – emiracki lekkoatleta, olimpijczyk
 Mohamed Abdullah – emiracki pływak, olimpijczyk
 Mohamed Abdullah – egipski piłkarz
 Mohamed Abu Abdullah – banglijski lekkoatleta